Баскетбольный турнир на Универсиадах проводился с 1959 года. На этой Универсиаде дебютировали мужские команды. Женский турнир впервые был представлен на Универсиаде 1961. В 1975 году баскетбольный турнир не проводился. В 1963 и 1989 годах соревновались только мужские команды.

Призёры соревнований

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Мужской баскетбольный турнир на универсиадах на сайте sports123.com
 Женский баскетбольный турнир на универсиадах на сайте sports123.com